A categoria até 49 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, que ocorreu na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 17 e 18 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
W - Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino